L'équipe cycliste Astana Qazaqstan Development est une équipe cycliste kazakhe, ayant le statut d'équipe continentale depuis sa création en 2022. Elle est l'équipe réserve d'Astana Qazaqstan.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Asia Tour. LeS tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Asia Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Astana Qazaqstan Development en 2022

Saisons précédentes

Notes et références 

Équipe cycliste au Kazakhstan
Équipe cycliste continentale